Российский национальный музей музыки.
 Музей музыки Шереметевского дворца — филиал Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства.
 Музей музыки (Париж).
 Музей музыки Яна Сибелиуса в Финляндии.